Wellen ist der Name folgender Orte:
 Wellen (Mosel), Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz 
 Wellen (Hohe Börde), Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt 
 Wellen (Edertal), Gemeindeteil von Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen 
 Wellen (Beverstedt), Ortschaft in der Gemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen 
 Wellen (Belgien), eine belgische Stadt
 Wellen, deutscher Name der Gemeinde Veleň in Tschechien

Wellen ist der Familienname folgender Personen:
 Björn von der Wellen (* 1980), deutscher Schauspieler
 Edward Wellen (1919–2011), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hans Maria Wellen (1932–1992), deutscher Komponist
 Johanna Wellen (1840–1910), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Johanna Blasel
 Niklas Wellen (* 1994), deutscher Hockeyspieler

Wellen steht außerdem für:
 die Mehrzahl von Welle
 Die Wellen, Roman von Virginia Woolf
 Wellen (Keyserling), Roman von Eduard von Keyserling
 Im Spiel der Wellen, Brunnenplastik in Bad Schwartau

Siehe auch:
 Wellen und Wogen
 Welle (Begriffsklärung)